Cooper Huckabee – attore statunitense
 Mike Huckabee – politico e pastore battista statunitense
 Sarah Huckabee Sanders – politica e manager statunitense